Медіна (округ, Огайо)
Медина (округ, Техас)